Le Parti populaire est le nom de plusieurs partis politiques dans différents pays. La plupart, notamment en Europe, sont de droite. Ainsi on a :
 en Allemagne :
 Parti populaire allemand, parti social-libéral fondé en 1868,
 Parti populaire allemand, parti national-libéral de la République de Weimar,
 Parti populaire allemand de la liberté, parti de droite de la République de Weimar,
 Parti populaire bavarois, ayant existé de 1918 à 1933,
 Parti populaire saxon, ayant existé de 1866 à 1869,
 Parti populaire sorabe, ancien nom du parti Lausitzer Allianz ;
 Parti populaire autrichien, parti autrichien ;
 Parti populaire (Belgique), parti belge ;
 Parti populaire du Canada ;
 Parti populaire (Chypre du Nord) ;
 Parti populaire (Corée du Sud) ;
 Parti populaire (Espagne), parti conservateur espagnol ;
 Parti populaire suédois de Finlande ;
 Parti populaire européen pour le parti rassemblant les partis démocrates-chrétiens et conservateurs au niveau européen ;
 Parti populaire français pour le parti fasciste français (1936-45) ;
 Parti populaire (Lettonie) ;
 Parti populaire (Malawi) ;
 au Monténégro :
 Parti populaire (Monténégro),
 Parti populaire serbe ;
 Parti populaire (Panama) ;
 Parti populaire (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ;
 CDS – Parti populaire, parti portugais fondé en 1974 ;
 Parti populaire sénégalais ;
 en Serbie :
 Parti populaire, parti fondé en 2008,
 le Parti populaire, fondé en 2017 ;
 Parti populaire Notre Slovaquie ;
 Parti populaire slovène ;
 Parti populaire, parti tongien ;
 Parti populaire (Ukraine), parti ukrainien.

Voir aussi